«Дом с привидениями» — школьная драма с элементами фильма ужасов.

Сюжет 

У 14-летнего Марика украли любимую собаку и потребовали выкуп. В то же время новой ученице второго класса 8-летней Оле Николаевой решили устроить испытание: она должна провести час в «доме с привидениями».

В ролях 
 Катя Цуканова — Оля Николаева, школьница, новенькая во 2 «Б» классе
 Вика Гаврилова — Мариночка Кондратенко, школьница, сестра Игоря
 Ярослав Лисоволик — Марк Селичев, школьник, хозяин похищенной собаки
 Сергей Домнин — Игорь Кондратенко, школьник, должник «Чмыря»
 Ваня Кузнецов — Марягин, школьник
 Егор Каптелин — Рябоконь, «Рябка», друг Марягина
 Сандрик Гарибашвили — Сандрик Брегвадзе, школьник
 Рома Мигунов — Коля Николаев, школьник
 Володя Первой — Гельмут Пенкин, поёт в хоре дворца пионеров
 Марина Голуб — Кира Викторовна, классный руководитель 2 «Б»
 Прасковья Рыбникова — бабушка Марка Селичева
 Борис Лиханов — учитель математики Ирина Кириченко — экскурсовод Владимир Качан — Сергей Петрович Качанов, директор школы Александр Пожаров — фотограф Александр Подвальный — Стас Олег Байков — Толоконников, ученик 8 «Б» класса Сергей Межевов — Чмырь Лена Смирнова — Вера Федулина, ученица художественной школы Маша Волова — Дивова Маша Лепина — Руфка Быкова, школьница Леонид Трутнев — живодёр''

Награды 
 Гран-При Международного фестиваля фильмов для детей (Аргентина, 1988 год)
 Приз Международного фестиваля фильмов для детей и юношества (Румыния, 1988 год)
 Приз Международного фестиваля фильмов для детей и юношества (Германия, 1989 год)

Ссылки 
 Дом с привидениями на Афиша.ру

Детские фильмы СССР
Фильмы о школе
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы СССР 1987 года
Фильмы на русском языке
Фильмы киностудии имени М. Горького